Cratere Gilbert (Luna)
 Cratere Gilbert (Marte)